Гвардійська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Гвардійська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Гвардійська сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район